Palazzo Strozzi Bevilacqua - edificio di Ferrara
Palazzo Strozzi - noto edificio rinascimentale di Firenze
Palazzo Strozzi di Mantova (Palazzo Guardagni-Sacrati-Strozzi) - edificio di Firenze
Palazzo Strozzi del Poeta - edificio di Firenze
Palazzo Strozzi di via degli Anselmi  - edificio scomparso di Firenze
Palazzo dello Strozzino  - edificio di Firenze
Palazzo Strozzi - edificio a Mantova
Palazzo Strozzi alle Stimmate - edificio di Roma